

Définitions de « Périgord » 
 Le Périgord est le nom d'un ancien comté français, dont les limites territoriales correspondent approximativement à celles du département de la Dordogne
 Le Périgord est un ruisseau français affluent de l'Isle ; il coule en Haute-Vienne et en Dordogne
 Le périgord, anciennement appelé « vin de pays du Périgord », est un vin français d'indication géographique protégée produit en Dordogne

« Périgord » en tant que qualificatif 
Le nom Périgord qualifie également de nombreuses entités naturelles, touristiques ou administratives du Périgord :

Entités naturelles ou touristiques 
 Périgord blanc
 Périgord noir (région naturelle)
 Périgord pourpre
 Périgord vert (région naturelle)

Pays (aménagement du territoire) de la Dordogne 
 Pays du Périgord noir
 Pays Périgord vert
 Pays de l'Isle en Périgord

Intercommunalités ou anciennes intercommunalités de la Dordogne ou de la Charente 
 Communauté de communes des Bastides Dordogne-Périgord
 Communauté de communes Causses et Rivières en Périgord
 Communauté de communes Isle Manoire en Périgord
 Communauté de communes du Mussidanais en Périgord
 Communauté de communes du Pays de Champagnac-en-Périgord
 Communauté de communes du Pays de Mareuil-en-Périgord
 Communauté de communes du Périgord Est, ancienne intercommunalité devenue la communauté de communes du Terrassonnais
 Communauté de communes du Périgord noir, ancienne intercommunalité devenue la communauté de communes Sarlat-Périgord noir
 communauté de communes du Périgord Nontronnais, active de 2002 à 2013
 communauté de communes du Périgord Nontronnais, active à partir de 2017
 Communauté de communes du Périgord vert
 Communauté de communes du Périgord vert granitique
 Communauté de communes Sarlat-Périgord noir
 Communauté de communes des Villages du Haut-Périgord

 Communauté de communes Seuil Charente-Périgord, intercommunalité du département de la Charente

Communes ou anciennes communes de la Dordogne 
 Auriac-du-Périgord
 Beaumont-du-Périgord, commune déléguée
 Beaumontois en Périgord
 Brantôme en Périgord
 Calviac-en-Périgord
 Montferrand-du-Périgord
 Prats-du-Périgord
 Saint-Marcel-du-Périgord
 Siorac-en-Périgord
 Sorges et Ligueux en Périgord
 Villefranche-du-Périgord

Cantons de la Dordogne 
 Canton de Beaumont-du-Périgord
 Canton de Villefranche-du-Périgord

Voir aussi

Comté de Périgord 
 Liste des comtes de Périgord
 Armand de Périgord (1178-1247 ?)
 Garsende de Périgord,

Maison de Talleyrand-Périgord 
 Maison de Talleyrand-Périgord
 Alexandre-Angélique de Talleyrand-Périgord (1736-1821), homme d'Église et homme politique
 Archambaud de Talleyrand-Périgord (1762-1838), aristocrate
 Boson de Talleyrand-Périgord (1832-1910), officier de cavalerie et dandy
 Charles de Talleyrand-Périgord (1821-1896), diplomate
 Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838), homme politique et diplomate
 Dorothée de Talleyrand-Périgord (1862-1948), aristocrate
 Hélie de Talleyrand-Périgord (1301-1364), cardinal
 Hélie de Talleyrand-Périgord (1859-1937), aristocrate
 Henri de Talleyrand-Périgord (1599-1626), comte de Chalais, conspirateur contre Richelieu, mourut décapité
 Pauline de Talleyrand-Périgord (1820-1890), marquise de Castellane

Autres personnalités 
 Paul Périgord (1882-1959), romaniste américain d'origine française.

Bâtiments ou sites divers 
 Aéroport Bergerac Dordogne Périgord, aéroport de Bergerac
 Aquarium du Périgord noir, aquarium d'eau douce implanté au Bugue
 Gare de Siorac-en-Périgord
 Gare de Villefranche-du-Périgord
 Musée d'art et d'archéologie du Périgord, important musée de Périgueux
 Square du Périgord, voie parisienne

Entreprises 
 Crédit agricole Charente Périgord, caisse régionale du Crédit agricole
 France Bleu Périgord, station dce radio du réseau France Bleu de Radio France
 Société des Chemins de Fer du Périgord, ancienne entreprise de la Dordogne

Divers 
 Noix du Périgord (AOC), l'une des deux appellations d'origine contrôlée françaises pour les noix
 Festival Sinfonia en Périgord, festival de musique baroque
 Marathon Dordogne Périgord Canoë-Kayak, course en canoë-kayak sur la Dordogne